Die Spielzeit 2018/19 war die 70. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball. Die Saison begann am 1. September 2018 und endete am 23. Mai 2019.

Modus 
Gespielt wurde von den 10 Teams eine Hauptrunde zu je 14 Spielen anhand der von der SHL bestimmten Zusammenstellung.

(Jeder Spielt zweimal gegen Teams aus der gleichen Gruppe plus ein Mal gegen jedes Team der anderen Gruppe. Ein letztes, 14. Spiel entsteht via Kreuzspiele (Gruppe A1 : Gruppe B5, A2:B4, A3:B3, A4:B2, A5:B1). Somit treffen alle Mannschaft auf ein Team aus der anderen Gruppe ein zweites Mal)

(Gruppen A & B ergeben sich durch die Rangirrungen der letzten Saison; Gruppe A: 1, 4, 6, 8 und 10/Aufsteiger; Gruppe B: 2, 3, 5, 7 und 9)

Danach wurde eine Finalrunde als Doppelrunde mit den besten 6 Mannschaften aus der Hauptrunde gespielt. (je 10 Spiele)

Die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10 aus der Hauptrunde spielten eine Abstiegsrunde mit je 10 Spielen (vom SHV bestimmten Modus). Anschließend nahmen die Mannschaften auf den Rängen 7 und 8 am Playoffs teil. Die Mannschaften auf den Rängen 9 und 10 ermittelten in einem Playout den direkten Absteiger.

Nach der Final bez. Abstiegsrunde fand ein Playoff statt. Der Erste der Finalrunde spielte gegen den Zweiten der Abstiegsrunde, der Zweite der Finalrunde gegen den Ersten der Abstiegsrunde, der Dritte der Finalrunde gegen den Sechstens der Finalrunde und der Vierte gegen den Fünften der Finalrunde.

Hauptrunde

Rangliste

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Abstiegsrunde

Rangliste

Playout Final

Finalrunde

Rangliste

Playoffs

Playoffs Baum

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Meistermannschaft

Fernsehübertragungen 
Die Finalserie und einzelne Spiele der Playoff Viertel- und Halbfinale wurden von MySports ausgestrahlt.

Die Haupt- und Finalrunde wurde von MySports vereinzelt übertagen.

Alle Spiele die nicht von MySports ausgestrahlt wurden, wurden vom handballTV.ch online gestreamt.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Weblinks 
 Matchcenter

Einzelnachweise 

2018_2019
Handballsaison 2018/19